Kristallsalongen kan syfta på:

Kristallsalongen (friluftsteater) – en friluftsteater inom Stockholms Tivoli på Djurgården i Stockholm 1892-1924
Kristallsalongen, Liseberg – en spegellabyrint i nöjesparken Liseberg i Göteborg öppnad 1962